Сојуз може да се односи на:
 Програм Сојуз
 Сојуз (летелица)
 Сојуз (ракета-носач)
 Сојуз-2 (ракета-носач)